Montague ist der Familienname folgender Personen:
 Anderson Montague-Barlow (1868–1951), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter und Rechtsanwalt
 Andrew Montague, irischer Politiker und Oberbürgermeister von Dublin (2011–2012)
 Andrew Jackson Montague (1862–1937), US-amerikanischer Politiker
 Charles Edward Montague (1867–1928), britischer Autor und Journalist
 Chris Montague (* ≈1985), britischer Jazz- und Fusionmusiker
 Diana Montague (* 1953), britische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Evelyn Montague (1900–1948), britischer Hindernisläufer
 Frederick Montague, 1. Baron Amwell (1876–1966), britischer Politiker (Labour Party)
 George Montague Wheeler (1842–1905), US-amerikanischer Offizier und Entdecker

 Lee Montague (* 1927), britischer Schauspieler
 Michael Montague, Baron Montague of Oxford (1932–1999), britischer Geschäftsmann, Unternehmer und Politiker (Labour Party)
 Percival John Montague (1882–1966), kanadischer Generalleutnant, Rechtsanwalt und Richter
 Raye Montague (1935–2018), US-amerikanische Schiffsingenieurin
 Richard Montague (1930–1971), US-amerikanischer Mathematiker, Logiker, Philosoph und Linguist und Klassiker der formalen Semantik natürlicher Sprachen
 Robert Montague, jamaikanischer Politiker
 Robert M. Montague (1899–1958), US-amerikanischer Generalleutnant
 Robert Latane Montague (1819–1880), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Samuel S. Montague (1830–1883), US-amerikanischer Eisenbahningenieur
 Stephen Montague (* 1943), US-amerikanischer Komponist

sowie
 Romeo Montague, Hauptperson in Shakespeares Drama Romeo und Julia

Viscount Montague:
 Anthony Browne, 1. Viscount Montagu (1528–1592)
 Anthony-Maria Browne, 2. Viscount Montagu (1574–1629)
 Francis Browne, 3.Viscount Montagu (1610–1682)
 Francis Browne, 4. Viscount Montagu (1638–1708)
 Henry Browne, 5. Viscount Montagu (c. 1640–1717)
 Anthony Browne, 6. Viscount Montagu (1686–1767)
 Anthony Joseph Browne, 7. Viscount Montague
 George Browne, 8. Viscount Montagu (1769–1793)
 Mark Anthony Browne, 8. Viscount Montague

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Montague (Alabama)
 Montague (Florida)
 Montague (Kalifornien)
 Montague (Massachusetts)
 Montague (Michigan)
 Montague (Missouri)
 Montague (Montana)
 Montague (New Jersey)
 Montague (North Carolina)
 Montague (Tennessee)
 Montague (Texas)
 Montague (Virginia)
 Montague City (Massachusetts)
 Montague Hill (Missouri)

in Kanada:
 Montague (Prince Edward Island)

in Mexiko:
 Isla Montague

Sonstiges:
 (535) Montague, Asteroid des Hauptgürtels
 USS Montague (AKA-98), US-Kriegsschiff

Siehe auch:
 Montagu
 Montaigu
 Montaigue